Thiollière ist der Familienname folgender Personen:

 Georgette Thiollière (1920–2010), französische Skirennläuferin
 Henri Thiollière (1922–2012), französischer Skispringer
 Suzanne Thiollière (* 1924), französische Skirennläuferin